Анна Кудрявцева-Сирадзе — модель, филантроп. Заняла первое место в конкурсе  Mrs. Universe 2021, финал которого проходил 30 июня 2022 в Сеуле, Южная Корея. На финале конкурса Анна представляла Грузию (Mrs. Universe Georgia). 

На конкурсе она представила уникальный наряд ручной работы грузинский национальный костюм.

Филантроп, представитель Кавказского региона в благотворительном фонде Владимира Спивакова, помогающему одаренным детям в музыке.

Награды и премии     
 Mrs. Universe  2021, Seoul

Миссис Санкт Петербург и Ленинградская область 2014 г. - 1 место; 
Миссис Балтия 2014 г. - 1 место 
Вице миссис Mrs. Globe 2015 г.

Семья
Анна второй раз замужем и воспитывает 11-летнюю дочь.

Муж Александр Кудрявцев (2010-2018 гг.),  Александр Бронштейн (2022-настоящее время).

Образование 

Окончила  Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова - менеджмент а также Восточно европейский институт психоанализа г. Санкт Петербург- в области психологогии.

Гражданство
Россия, Израиль, Грузия.

Ссылки 
 wikipedia.org
 Super.ru
 www.lofficielbaltic.com
 Kp.ru
 wfc.tv
 www.harpersbazaar.rs
 glamour.bg

Wikipedia.org
 www.maximonline.ru

Персоналии по алфавиту